Кэтрин М. Валенте (; настоящее имя — Бетани Томас (), род. 5 мая 1979 года) — американская писательница, поэтесса, литературный критик. В своих работах соединяет фантастику и фэнтези с постмодернизмом, использует многочисленные фольклорные и мифологические мотивы. Лауреат премии Джеймса Типтри-младшего («Сказки сироты. В ночном саду», 2006), премии Андре Нортон («Девочка, которая объехала Волшебную Страну на самодельном корабле», 2010), Мифопоэтической премии («Сказки сироты», 2008).

Биография 
Родилась в Сиэтле, Вашингтон, США и жила там до тринадцати лет. Старшая из пяти детей в семье. Остаток подростковых лет провела в Калифорнии. Старшую школу окончила в пятнадцать лет, в дальнейшем училась в Калифорнийском университете в Сан-Диего и в Эдинбургском университете. Получила степень бакалавра по классической филологии со специализацией в лингвистике древнегреческого языка.

В течение некоторого времени жила в Японии, Австралии, Огайо, Вирджинии, Чикаго. Работала, по собственному утверждению, «гадалкой, телепродавцом, репетитором, библиотекарем, официанткой, барменом, актрисой, статистиком». В настоящий момент вместе с мужем живёт на острове неподалёку от побережья Мэна.

Творчество 
Первый роман Валенте «Лабиринт» (), описывающий путешествие героини через разумный лабиринт и включающий мифологические мотивы, характерные для всего творчества писательницы, был опубликован в 2004 году. С тех пор она издала более двадцати романов и сборников поэзии, которые номинировались на такие премии как «Хьюго», «Локус» и Всемирная премия фэнтези.

Дилогия «Сказки сироты» (), основанная на постмодернистском переосмыслении сказок из «Тысяча и одной ночи», в 2008 году получила Мифопоэтическую премию, а её первый том «В ночном саду» () получил Премию Джеймса Типтри-младшего в 2006 и был номинирован на Всемирную премию фэнтези в 2007. Роман 2009 года «Палимпсест» () получил литературную премию «Лямбда» за лучшее фантастическое произведение на ЛГБТ-тематику и вошёл в короткий список Премии «Хьюго» за лучший роман в 2010 году. В 2012 году Валенте получила премию «Локус» сразу в трёх номинациях: лучшая короткая повесть («Белые линии на зелёном поле» — ), лучшая повесть («Молча, быстро и легко» — ) и лучший подростковый роман — («Девочка, которая объехала волшебную Страну на самодельном корабле» — ).

Валенте активна в краудфандинге, и в 2009 году опубликовала роман для детей «Девочка, которая объехала волшебную Страну на самодельном корабле» онлайн. До этого книга с таким названием упоминалась как вымышленное произведение в более раннем романе Валенте «Палимпсест». Роман получил Премию Андре Нортон в 2009 году, что сделало его первым романом, получившим данную премию до традиционной публикации. В 2011 году, после выхода в печати, роман дебютировал на восьмом месте в списке бестселлеров New York Times.

В 2006 году, после выхода «Сказок сироты», Валенте предложила термин «мифпанк» для определения жанра, в котором работает. Мифпанк подразумевает постмодернистское переосмысление мифологических, фольклорных и сказочных мотивов в фэнтези, сегодня этот термин получил распространение относительно работ и других писателей.

Избранная библиография

Романы 
 The Labyrinth (2004)
 The Ice Puzzle (2004)
 Yume No Hon: The Book of Dreams (2005)
 The Grass-Cutting Sword (2006)
 Palimpsest (2009)
 Deathless («Бессмертный», 2011)
 Radiance («Сияние», 2015)
 The Glass Town Game (2017)
 Mass Effect Andromeda: Annihilation (2018)
 Space Opera (2018)
 Minecraft: The End (2019)

The Orphan’s Tales / Сказки сироты
 In the Night Garden («В ночном саду», 2006)
 In the Cities of Coin and Spice («Города монет и пряностей», 2007)

Fairyland / Волшебная Страна
 Приквел: The Girl Who Ruled Fairyland—For a Little While (2011)
 The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making («Девочка, которая объехала Волшебную Страну на самодельном корабле», 2011)
 The Girl Who Fell Beneath Fairyland and Led the Revels There («Девочка, которая провалилась в Волшебное Подземелье и утащила с собой Развеселье», 2012)
 The Girl Who Soared Over Fairyland and Cut the Moon in Two («Девочка, которая воспарила над Волшебной Страной и раздвоила Луну», 2013)
 The Boy Who Lost Fairyland (2015)
 The Girl Who Raced Fairyland All the Way Home (2016)

A Dirge for Prester John / Панихида по Пресвитеру Иоанну
 The Habitation of the Blessed (2010)
 The Folded World (2011)

Повести 
 Silently and Very Fast («Молча, быстро и легко», 2011)
 Six-Gun Snow White (2013)
 Speak Easy (2015)
 The Refrigerator Monologues (2017)

Примечания

Ссылки 

 
 Страница на Patreon 

Писатели фэнтези США
Писатели-фантасты США
Писательницы США
Лауреаты премии «Локус»
Писатели XXI века
Английские писатели
Писательницы-фантасты
Поэтессы